A Methanobacteriaceae az élőlények rendszertani osztályozásában a Methanobacteriales rend alá tartozó egyik baktériumcsalád.

Rendszertan
A jelenleg elfogadott leszármazási fa a List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) és a National Center for Biotechnology Information (NCBI) listáin alapul, melyek a 'The All-Species Living Tree' Project 16S riboszomális RNS-alapú LTP release 106-ból dolgoztak.

Jegyzet:
♠ A törzsek megtalálhatók a National Center for Biotechnology Information (NCBI) listában, de nem szerepelnek a List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) listán
♦ A típustörzs elveszett vagy nem hozzáférhető
♣ Az International Journal of Systematic Bacteriology vagy International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSB/IJSEM) által publikált, sajtó alatt lévő fajok

Jegyzetek

Irodalom

Tudományos folyóiratok

Szakkönyvek

Tudományos adatbázisok

További információk

Archeák